Bluffton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bluffton (Georgia)
Bluffton (Indiana)
Bluffton (Minnesota)
Bluffton (Ohio)
Bluffton (South Carolina)